Călinescu (Calinescu, Calinesco) peut désigner :
 Armand Călinescu (1893-1939),  économiste et homme politique roumain,
 Florine Calinesco (1878-1966),  cantatrice,
 George Călinescu (1899-1965), écrivain, historien de la littérature, professeur et académicien roumain,
 Paul Călinescu (1902 - 2000), réalisateur et scénariste roumain.

Patronyme roumain